Паскаль Тайо (; ) — французский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Франции и Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в полусредней (до 78 кг) и средней (до 86 кг) весовых категориях. Чемпион (1988, 1989, 1991 годы) и бронзовый призёр (1985, 1986) чемпионатов Франции. Победитель и призёр международных турниров. Победитель Средиземноморских игр 1993 года. Чемпион (1992, 1993) и бронзовый призёр (1988) чемпионатов Европы. В 1986 году в Брюсселе стал чемпионом мира среди военнослужащих. Чемпион (1984) и бронзовый призёр (1986) чемпионатов мира среди студентов.

На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Тайо занял пятое место. На Олимпийских игра 1992 года в Барселоне завоевал серебряную медаль.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года